Die Perschaja Liha 1997 war die siebte Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 19. April 1997 und endete am 15. November 1997.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Zweitplatzierte stieg in die Wyschejschaja Liha 1998 auf, die beiden letzten Teams stiegen in die Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Level rsssf.com

1997
Fußballsaison 1997